Алексей Витальевич Стукальский (8 июля 1988, Зеленоград, Москва) — российский кёрлингист, вице-скип и четвёртый в команде России на Олимпийских играх 2014 года.

Биография 
Окончил Российский государственный социальный университет.

Мастер спорта. До того, как пришёл в кёрлинг, занимался плаванием и современным пятиборьем.

Достижения 
 Зимние Универсиады: серебро (2015).
 : золото (, , , , ), серебро (), бронза ().
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин: золото (2008, 2010), серебро (2017), бронза (2009, 2016, 2018).
 : золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2017), серебро (2018).
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2021).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2006, 2009), бронза (2008).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы России по кёрлингу
Выпускники Российского государственного социального университета